Robot Wars puede referirse a:

 La saga de videojuegos de estrategia Super Robot Wars, iniciada en 1991.
 El videojuego Super Robot Wars Gaiden: The Lord of Elemental, perteneciente a la saga anterior, lanzado en 1996.
 El capítulo 21 de la segunda temporada de la serie de televisión Zoey 101, emitido en 2006.